Вишнёвый — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Южно-Степного сельского поселения.

География 
Через село протекает река Сухая. Расстояние до районного центра, города Карталы, 20 км. Около поселка находится не пассажирский остановочный пункт ЮУЖД 143 километр.Расстояние до центра сельского поселения, посёлка Южно-Степного,20 км.

История 
Посёлок основан во время строительства железной дороги (Троицк — Орск). 

В 1968 году в состав посёлка включены жилые дома 143 км ж.д.

Население

Улицы 
 Восточный переулок
 Железнодорожный переулок
 Зелёный переулок
 Кооперативная улица
 Озёрная улица
 Октябрьская улица
 Речной переулок
 Солнечный переулок
 Центральная улица
 Школьный переулок

Инфраструктура 
 Клуб
 ФАП
 Продуктово-бытовой магазин
 Библиотека
 Детский сад(закрыт)
 Развалины школы
 Развалины заправки
 Свиноферма

Литература

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района